Jméno a příjmení Edward Edwards nosí více osobností:

 Edward Edwards (admirál) (1742–1815) – admirál britského královského námořnictva
 Edward Edwards (duchovní) (1726–1783) – velšský duchovní a vysokoškolský učitel na Oxfordské univerzitě
 Edward Edwards (herec) – americký filmový a televizní herec
 Edward Edwards (knihovník) (1812–1886) – britský knihovník, historik knihovnictví a životopisec
 Edward Edwards (skladatel) (1816–1897) – velšský hudebník a skladatel
 Edward Edwards (zoolog) (1803–1879) – velšský mořský zoolog
 Edward I. Edwards (1863–1931) – americký senátor a guvernér New Jersey

Podobná jména 
 Eddie Edwards

Související článek 
 Edwards